Paganetto – cognome italiano
 Luigi Paganetto – economista italiano